Людмила Пахомова: Пахомова, Людмила Алексеевна (1946—1986) — советская спортсменка (танцы на льду), олимпийская чемпионка.
 Пахомова, Людмила Фёдоровна (1931—2016) — советский и российский экономист-востоковед.